Ро́ббінс () — англомовне прізвище. Відомі носії:

 Брайан Роббінс (, уроджений — Левін, ; 1963) — американський актор, режисер, продюсер, сценарист, президент компанії Nickelodeon.
 Гарольд Роббінс (, уроджений — Рубін, ; 1916—1997) — американський письменник, автор гостросюжетних і детективних романів.
 Герберт Роббінс — (; 1915—2001) — американський математик і статистик.
 Джером Роббінс (; 1918–1998) — американський танцівник, хореограф, кінорежисер, лауреат «Оскара».
 Ліонель Роббінс (; 1898—1984) — британський економіст.
 Марті Роббінс (; уроджений — Мартін Девід Робінсон; 1925—1982) — американський співак і кіноактор.
 Тім Роббінс (; 1958) — американський актор.
 Тоні Роббінс (; 1960) — американський письменник, підприємець, філантроп, лайф-коуч.
 Фредерік Чапмен Роббінс (; 1916—2003) — американський педіатр і вірусолог, лауреат Нобелівської премії з фізіології і медицини (1954).

Роббінс — місто, штат Північна Кароліна
 Роббінс — селище, штат Іллінойс
 Роббінс — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Роббінс — переписна місцевість, штат Теннессі